Papa Joan II (? - 835), Papa
 Joan II d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (476 - 477) 
 Joan II d'Aragó, dit “Sense Fe” o “el Gran” (Medina del Campo, 1398 - Barcelona, 1479), comte de Barcelona i rei d'Aragó, Navarra i Sicília
 Joan II d'Arle (? - 819), arquebisbe d'Arle que exercia ja el 811 i fins a la seva mort
 Joan II Bonacolsi (1300), fill natural de Rinald Bonacolsi
 Joan II de Borbó (1426 - 1488), noble francès
 Joan II Borja (Gandia 1493 - 1543), destacat noble en la lluita contra els agermanats
 Joan II de Brabant
 Joan II de Bragança (1604 - 1656), duc de Bragança i rei de Portugal
 Joan II de Bretanya (1239 - 1305), duc de Bretanya
 Joan II de Castella (1405 - 1454), rei de Castella
 Joan II Comnè, emperador romà d'Orient (1118 - 1143) 
 Joan II de Constantinoble, patriarca de Constantinoble
 Joan II Crispo (1388 - 1433), duc de Naxos
 Joan II d'Empúries (? - 1401), comte d'Empúries
 Joan II de França (1319 - 1364), rei de França
 Joan II d'Holanda o Joan I d'Hainaut (1248 - 1304), comte d'Hainaut i comte d'Holanda
 Joan II de Jerusalem (1259 /1267 - Nicòsia, 1285), rei de Xipre i Jerusalem
 Joan II de Jerusalem (patriarca), monjo i bisbe grec (vers 355-417)
 Joan II de Lorena (1427 - 1470), noble d'origen francès ostentà entre altres el títol de duc de Lorena
 Joan II Malatesta (s. XIII), fill de Rambert Malatesta
 Joan II Malatesta de San Mauro, consenyor de San Mauro, Monleone, Calbana, Calbanella, entre altres
 Joan II Malatesta de Sogliano, fill de Malatesta I Malatestino de Sogliano i fou comte sobirà de Sogliano i senyor de Pennabilli
 Joan II Nunyez de Lara dit “el jove” (1282 - 1315), darrer senyor de la Senyoria d'Albarrasí
 Joan II Orsini (? - 1335), comte de Cefalònia i dèspota Epir
 Joan II Platinus, exarca de Ravenna del 687 al 702
 Joan II de Portugal (1455 - 1495), rei de Portugal
 Joan II de Ribagorça o Joan II d'Aragó (Benabarre, 1457 - 1528) 
 Joan Ramon Folc II de Prades o Joan Ramon Folc III de Cardona (1418 - 1486), Comte de Cardona, Comte de Prades, Baró d'Entença, vescomte de Vilamur
 Joan Ramon Folc II de Cardona (Arbeca, 1400 - 1470), comte de Cardona i vescomte de Vilamur (1441 - 1471) 
 Joan Pau II (1920 - 2005), Papa